Charles Emmanuel Ernest de Spandl (Aat, 9 februari 1779 - Namen, 27 juni 1859) was een Belgisch ambtenaar en edelman.

Levensloop
 De Spandl was een zoon van Jean-Godefroid de Spandl en Jeanne André. Hij werd hoofdontvanger van de in- en uitgaande octrooirechten in Namen. Hij trouwde in Pâturages in 1800 met Claire Lelièvre (1776-1852). Het echtpaar had vier kinderen. In 1848 werd hij opgenomen in de Belgische erfelijke adel, met de titel baron overdraagbaar bij eerstgeboorte.
 Edouard de Spandl (1806-1880) trouwde in 1826 in Bergen met Lucie de Pletincx de Bois de Chêne (1792-1830) en hertrouwde in 1832 met Clotilde de Le Bidart (1807-1874). Uit het eerste huwelijk sproten twee kinderen en uit het tweede acht.
Charles Marie Wenceslas de Spandl (1846-1928), burgemeester van Courrière, trouwde in 1870 in Sint-Katelijne-Waver met Louise Deudon d'Heysbroeck (1850-1938). Ze kregen zes kinderen, maar zonder verdere mannelijke nakomelingen.

De laatste mannelijke de Spandl, Paul de Spandl (1888-1982), bleef ondanks twee huwelijken kinderloos en met hem doofde de familie uit.

Literatuur
 Généalogie Spandl, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1851.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1998, Brussel, 1998.

Belgische adel in de 19e eeuw